Слабиња може да се односи на:

 Слабиња (Дубица), насеље у општини Дубица (раније општина Костајница), Банија, Република Хрватска
 Горња Слабиња, насеље у општини Костајница, Република Српска, БиХ
 Доња Слабиња, насеље у општини Козарска Дубица, Република Српска, БиХ